Чемпионат Бразилии 2016 — Серия А () — 61-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

Серия A

Команды

Турнирная таблица 

1«Гремио» и «Шапекоэнсе» получили путёвки в групповой этап Кубка Либертадорес 2017 на правах победителей Кубка Бразилии 2016 и Южноамериканского кубка 2016 соответственно.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Серия B

Серия C

Группа A

Группа B 

1 C Можи-Мирина сняты четыре очка за использование незаявленного игрока.

Серия D 

Все полуфиналисты турнира вышли в Серию C 2017.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на soccerway.com
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br

Бразилия
Спорт в Бразилии в 2016 году
2016